Gota (líquido)
Gota (doença) - doença provocada pelo excesso de ácido úrico

Localidades

Gota (cidade)
Gota (distrito)

Incidentes geográficos

Rio Gota (Suécia)

Rio Gota
Desambiguação